Adam Bodnar (ur. 1977) –  prawnik, działacz społeczny, obrońca praw człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich
 Artur Bodnar (1929-1989)– politolog, działacz państwowy
 László Bodnár (ur. 1979) – węgierski piłkarz, obrońca
 Łukasz Bodnar (ur. 1982) – polski kolarz, mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas
 Maciej Bodnar (ur. 1985) – polski kolarz z licencją Pro Tour